El nombre Víctor Reyes puede hacer referencia a:

Víctor Reyes Alvarado (n. 1945), político chileno.
Víctor Reyes (músico) (n. 1962), compositor musical español especializado en bandas sonoras.
Víctor Reyes (futbolista) (n. 1977), futbolista y entrenador peruano.
Víctor Reyes (beisbolista) (n. 1994), beisbolista venezolano.